Xihe est la romanisation  pinyin sans tons de la prononciation en mandarin de divers noms chinois.

Ce nom peut faire référence à :

Personnalités et personnages fictifs ou mythologiques 
  (), divinité chinoise du soleil.

Lieux 
 la  (西河郡), ancienne commanderie de la Chine impériale autour de Fenyang, dans le Shanxi ;
 le district de Xihe (细河), subdivision administrative de la ville-préfecture de Fuxin, dans la province du Liaoning, en Chine ;
 le xian de Xihe (西和), subdivision administrative de la province du Gansu, en Chine.

 Xihe, aussi désignée , étoile de la constellation de la Lyre, nommée d'après la divinité.

Towns 
Xihe, Chongqing (西河), in Tongliang County, Chongqing, China
Xihe, Yongjing County (西河), in Yongjing County, Gansu, China
Xihe, Dabu County (西河), in Dabu County, Guangdong, China
Xihe, Shaoguan (西河), in Wujiang District, Shaoguan, Guangdong, China
Xihe, Guangxi (西河), in Mengshan County, Guangxi, China
Xihe, Heilongjiang (西河), in Keshan County, Heilongjiang, China
Xihe, Suizhou (), in Zengdu District, Suizhou, Hubei, China
Xihe, Xiaogan (), in Xiaonan District, Xiaogan, Hubei, China
Xihe, Hunan (西河), in Xinhua County, Hunan, China
Xihe, Jiangsu (溪河), in Huai'an District, Huai'an, Jiangsu, China
Xihe, Jilin (溪河), in Shulan, Jilin, China
Xihe, Shaanxi (西河), in Pingli County, Shaanxi, China
Xihe, Shandong (西河), in Zichuan District, Zibo, Shandong, China
Xihe, Chengdu (西河), in Longquanyi District, Chengdu, Sichuan, China

Townships
Xihe Township, Guizhou (西河乡), in Meitan County, Guizhou, China
Xihe Township, Fenyang (西河乡), in Fenyang, Shanxi, China
Xihe Township, Yangcheng County (西河乡), in Yangcheng County, Shanxi, China
Xihe Township, Nanbu County (西河乡), in Nanbu County, Sichuan, China
Xihe Township, Xide County (西河乡), in Xide County, Sichuan, China

Autres 
 Xihe un petit satellite scientifique chinois.

Articles connexes 
 
 
 

Homonymie de toponyme